Hieromnemones fou una classe de representants de l'antiga Grècia, la més honorable de les dues classes que componien el consell de l'amfictionia.

També hi havia hieromnemones a altres estats de Grècia diferents dels representants de l'amfictionia: A Mègara els sacerdots de Posidó; a Bizanci (colònia de Mègara) el màxim dirigent de l'estat era el hieromnemó, i donava el seu nom a l'any; a Calcedònia també va existir un hieromnemó; i a Tasos s'esmenta un hieromnemó que tenia el control del tresor.

Referències 

Classes socials de l'antiga Grècia
Magistratures de l'antiga Grècia